Квандонг () — общее название трёх видов дикорастущих австралийских растений и их съедобных плодов. Эти растения принадлежат к двум совершенно разным родам: Сантал из семейства Санталовые и Элеокарпус из семейства
Элеокарповые. Их общей чертой является то, что текстура их семян напоминает головной мозг млекопитающих.

Виды растений 
 Пустынный квандонг (, )
 Горький квандонг (, )
 Голубой квандонг (, )

Ссылки 
 The Desert Quandong 
 Australian Quandong Industry Association 
 The Quandong Story 
 Quandong Bibliography

Полифилетические группы
Двудольные
Флора Австралии и Океании